Rzeki w Anglii:
 Dove – w hrabstwach Derbyshire i Staffordshire, dopływ Trent
 Dove – w hrabstwie Suffolk, dopływ Waveney
 Dove – w hrabstwie North Yorkshire, dopływ Rye
 Dove – w hrabstwie South Yorkshire, dopływ Dearne

Inne:
 Dove – marka czekolady należąca do przedsiębiorstwa Mars Incorporated
 Dove – marka produktów kosmetycznych należąca do przedsiębiorstwa Unilever
 de Havilland Dove – brytyjski samolot pasażerski